Överkalix ist ein Ort (tätort) in der nordschwedischen Provinz Norrbottens län und der historischen Provinz Norrbotten. Der Hauptort der gleichnamigen Gemeinde liegt etwa 70 km nordwestlich von Haparanda an der Europastraße 10.

Der Name Överkalix entstand 1644 nach der Teilung des Kirchspiels Kalix. Kalix lässt sich auf ein älteres Kalis zurückführen, das vom samischen Flussnamen Kalas-ätno (kalter Fluss) abgeleitet ist.

Överkalix ist ein Handels- und Dienstleistungsort. Hier wird jährlich der Överkalix-Markt abgehalten, der viele Besucher anzieht. Im Ort befindet sich ein 330 Meter hoher Sendemast zur Verbreitung von Fernsehprogrammen und Hörfunkprogrammen im UKW-Bereich.

Einzelnachweise